Планер — від , від  — площина.

 Планер — безмоторний літальний апарат
 Планер — структурна частина конструкції літального апарату без силової установки. Складається з фюзеляжу, гондоли двигунів (при їх наявності), крила, оперення, кіля, шасі.